Nicolas Bourbon (1503-1550), poète français néo-latin, grand-oncle du suivant.
 Nicolas Bourbon (1574-1644), poète français néo-latin, membre de l'Académie française.